Menil kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ménil, kommun i departementet Mayenne, 
 Ménil-Annelles, kommun i departementet Ardennes, 
 Ménil-en-Xaintois, kommun i departementet Vosges, 
 Ménil-Gondouin, kommun i departementet Orne, 
 Ménil-Hermei, kommun i departementet Orne, 
 Ménil-Hubert-en-Exmes, kommun i departementet Orne, 
 Ménil-Hubert-sur-Orne, kommun i departementet Orne, 
 Ménil-la-Tour, kommun i departementet Meurthe-et-Moselle, 
 Ménil-Lépinois, kommun i departementet Ardennes, 
 Ménil-sur-Belvitte, kommun i departementet Vosges,